Куп конфедерација у фудбалу 2017. је 10. и последње издање Купа конфедерације које се одржало у Русији као увод у Светско првенство у фудбалу 2018. Такмичење је трајало од 17. јуна до 2. јула 2017.

Титулу првака је први пут освојила репрезентација Немачке, савладавши у финалу Чиле. Треће место освојила је репрезентација Португала која је у утакмици за треће место савладала Мексико.

Репрезентације

Градови 
Куп конфедерација у фудбалу 2017. ће се одржати на 4 стадиона која се налазе у 4 руска града. 

Све 4 града ће такође бити домаћини Свјетског првенства у фудбалу 2018.

Репрезентације које су се квалификовале

Групна фаза 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Табела

Група А

Група Б

Завршница 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде

Листа стрелаца 

3 гола
  Тимо Вернер
  Леон Горецка
  Ларс Штиндл
2 гола
  Кристијано Роналдо
1 гол
  Томи Јурић
  Марк Милиган
  Том Рогић
  Џејмс Троиси
  Винсент Абубакар
  Андре Франк Замбо Ангуиса
  Мартин Родригез
  Алексис Санчез
  Едуардо Варгас
  Артуро Видал
  Керем Демирбај
  Јулијан Дракслер
  Амин Јунес
  Нестор Араухо
  Марко Фабијан
  Хавијер Ернандез
  Раул Хименез
  Ирвинг Лозано
  Хектор Морено
  Орибе Пералта
  Крис Вуд
  Адриен Силва
  Седрик Соарес
  Нани
  Пепе
  Рикардо Кварежма
  Андре Силва
  Бернардо Силва
  Александар Самедов
  Фјодор Смолов

 Аутогол
  Мајкл Боксал (против Русије)
  Луис Нето (против Мексика)

Извори

Спољашње везе 
 ФИФА Куп конфедерација 2013.  на -{FIFA.com}-

Куп конфедерација у фудбалу
Фудбал у Русији
Фудбал у 2017.
Чланци на ијекавици